Твердохлеб — фамилия.
 Твердохлеб, Валерий Викторович (Нугатов; род. 1972) — русско-украинский поэт, прозаик, переводчик, перформанс-артист.
 Твердохлеб, Василиса Михайловна (1925 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Твердохлеб, Екатерина Игнатьевна (1906—2007) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда. 
 Твердохлеб, Иван Иосифович (1899—1986) — украинский советский актёр.
 Твердохлеб, Маргарита Геннадиевна (род. 1991) — украинская легкоатлетка.
 Твердохлеб, Нестер Максимович (1911—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Твердохлеб, Никанор Савватьевич (1913 — ?) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Твердохлеб, Николай Дмитриевич (1911—1954) — украинский националист, полковник УПА.
 Твердохлеб, Олег (1969—1995) — советский и украинский легкоатлет.
 Твердохлеб, Татьяна Васильевна (род. 1955) — художественный руководитель Приднестровского государственного хора.

См. также 
 Твердохлебов
 Твердохлиб